Die DDR-Oberliga 1981/82 war die 33. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 22. August 1981 und endete am 30. Mai 1982. Der Berliner FC Dynamo deklassierte die Konkurrenz und feierte seine vierte Meisterschaft in Folge.

Saisonverlauf 
Bis in den Spätherbst konnten FC Carl Zeiss Jena, 1. FC Lokomotive Leipzig und 1. FC Magdeburg dem Titelverteidiger Berliner FC Dynamo Paroli bieten. Magdeburg war am 10. Spieltag noch Tabellenführer, konnte aber in der Rückrunde nicht mehr mithalten und verpasste mit dem sechsten Rang einen UEFA-Cup-Platz. Der BFC kam nach der Winterpause richtig in Fahrt und schüttelte auch die anderen Verfolger Carl Zeiss Jena und Lok Leipzig, die bis dahin drei Punkte Rückstand hatten, ab. Drei Spieltage vor Schluss war der vierte Meistertitel in Folge perfekt. Jena qualifizierte sich dank des Pokalsiegs von SG Dynamo Dresden noch für den UEFA-Cup.

Am Tabellenende zeichnete sich für die beiden Aufsteiger BSG Energie Cottbus und BSG Chemie Buna Schkopau schon früh der Abstiegskampf ab. Beide Klubs mussten am Saisonende die Liga wieder verlassen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore

Zuschauer 

 In 182 Spielen kamen 2 084 000 Zuschauer ( 11 450 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse: 38 000  SG Dynamo Dresden – Berliner FC Dynamo (22. Sp.) Niedrigste Zuschauerkulisse: 2 500 FC Vorwärts Frankfurt – BSG Energie Cottbus (13. Sp.)

Verschiedenes 

 313 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 35 in allen Punktspielen dabei.
 600 Tore ( 3,29 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 160 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
 76 Strafstöße wurden verhängt, wovon 61 verwandelt wurden. Rüdiger Schnuphase aus Jena traf neunmal, Artur Ullrich vom Berliner FC Dynamo traf siebenmal und Axel Schulz aus Rostock traf fünfmal ins Schwarze. Torhüter Andreas Wendt aus Cottbus parierte drei Stück.  achtmal trafen die Spieler ins eigene Netz.
 Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel:  Schnuphase (FC Carl Zeiss Jena) gegen Zwickau (1. Sp.), Netz (Berliner FC Dynamo) gegen Aue (7. Sp.), Heun (FC Rot-Weiß Erfurt) gegen Aue (13. Sp.),  Schulz (F.C. Hansa Rostock) gegen Zwickau (23. Sp.)
 Es gab 101 Heimsiege, 41 Unentschieden und 40 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: SG Dynamo Dresden – BSG Chemie Buna Schkopau 10:1 (3. Sp.)Torreichstes Spiel: SG Dynamo Dresden – BSG Chemie Buna Schkopau 10:1 (3. Sp.)
 12 Feldverweise und 386 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 60 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1981/82

Siehe auch 
 FDGB-Pokal 1981/82
 DDR-Fußball-Liga 1981/82

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablesd/ddr82.html

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1981–1982, Sportverlag Berlin, 

1981/82
Fußballsaison 1981/82